Zerg bezeichnet:

 ein Computer-Rollenspiel von Mike Shapiro aus dem Jahr 1989
 eine Rasse aus dem Computerspiel StarCraft

Die Abkürzung ZERG bezeichnet:
 Zentrum für Religion und Gesellschaft an der Universität Bonn

ZERG